Boone é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Boone (Arkansas)
Condado de Boone (Illinois)
Condado de Boone (Indiana)
Condado de Boone (Iowa)
Condado de Boone (Kentucky)
Condado de Boone (Missouri)
Condado de Boone (Nebraska)
Condado de Boone (Virgínia Ocidental)

Ver também
Boone

Desambiguações de topônimos